NGC 4781 (другие обозначения — MCG -2-33-49, IRAS12517-1015, PGC 43902) — спиральная галактика с перемычкой (SBcd) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

4781
Дева (созвездие)